Scantlebury ist der Familienname folgender Personen:
 Neil Sebastian Scantlebury (* 1965), barbadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Bridgetown
 Peter Scantlebury (* 1963), englischer Basketballtrainer und -spieler